Dzsargalant járás – járás Mongólia Bajanhongor tartományában
Dzsargalant járás – járás Mongólia Észak-Hangáj tartományában
Dzsargalant járás – járás Mongólia Hovd tartományában
Dzsargalant járás – járás Mongólia Hövszgöl tartományában
Dzsargalant járás – járás Mongólia Orhon tartományában
Dzsargalant járás – járás Mongólia Központi tartományában